Münsingen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Münsingen (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern